Table des caractères Unicode U+0600 à U+06FF (1 536 à 1 791 en décimal) (écrits de droite à gauche).

Arabe (Unicode 1.1 à 14.0) 
Utilisés pour l’écriture arabe.

Les caractères U+0600 à U+0604, U+061C et U+06DD sont des signes de contrôle de format.

Les caractères U+0610 à U+061A, U+064B à U+065F, U+0670, U+06D6 à U+06DC, U+06DF à U+06E4, U+06E7, U+06E8 et U+06EA à U+06ED sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent ; ils sont combinés ici avec la lettre arabe sīn « س » (U+0633) à des fins de lisibilité.

Le caractère U+0673 (lettre arabe alif hamza ondée souscrite) codé depuis Unicode 1.1 est obsolète et son utilisation est fortement déconseillée ; il faut utiliser plutôt la séquence U+0627, U+065F.

De même, les caractères U+0675 à U+0678 (lettres digrammiques pour le kazakh) codés depuis Unicode 1.1 n’est plus recommandée (car leurs décompositions de compatibilité ne reflètent pas l’ordre préconisé des caractères) et par conséquent, la représentation de ces digrammes kazakhs devrait plutôt reposer sur les orthographes recommandées, consistant en deux caractères codés dans l’ordre approprié, où le premier est U+0674 (lettre arabe hamza élevée).

Ce bloc contient deux jeux de chiffres décimaux arabo-indiens : le premier jeu (de U+0660 à U+0669) est pour l’écriture arabe occidentale proprement dite, le second (de U+0660 à U+0669) pour l’écriture arabe orientale de l’Iran, du Pakistan et de l’Inde : persan, sindhi, ourdou, etc. Les quatre chiffres de zéro à trois ont des glyphes communs entre les différents styles d'écriture arabe pour les différentes langues. Cependant d’autres chiffres orientaux ont des glyphes différents entre le persan, le sindhi, et l'ourdou, tout en se distinguant des chiffres arabes occidentaux (pour correctement distinguer les chiffres orientaux, il faut des polices de caractères arabes prenant en charge les distinctions de langue et que le texte à rendre indique clairement la langue indiquée). Dans la table ci-dessous, les chiffres arabo-indiens orientaux sont normalement affichés pour un rendu correct en ourdou (le persan utilise pour certains de ces chiffres un glyphe commun avec les chiffres arabo-indiens occidentaux).

Note : certaines polices de caractères arabes indiquent supporter tout ce sous-ensemble de caractères, mais n’affichent aucun glyphe pour certains d’entre eux.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 3.0

Compléments Unicode 3.2

Compléments Unicode 4.0

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.1

Compléments Unicode 6.0

Compléments Unicode 6.1

Compléments Unicode 6.3

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 14.0

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références

Liens externes 
   Arabic, table sur le site Unicode.

00060
Alphabet arabe